Il singolare del torneo di tennis Namangan Women's Tournament 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Nadežda Kičenok che ha battuto in finale Oksana Kalašnikova 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Aleksandra Panova (semifinali)
 Çağla Büyükakçay (semifinali)
 Ekaterina Byčkova (quarti di finale)
 Nadežda Kičenok (Campionessa)

 Ljudmyla Kičenok (secondo turno)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
 Sofia Shapatava (quarti di finale)
 Samantha Murray (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Namangan Women's Tournament 2013